Dölken ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dölken O.Praem. (* 1960), deutscher Regularkanoniker und Abt des Prämonstratenserklosters Hamborn
 Clemens Dölken O.Praem. (* 1956), deutscher Regularkanoniker und römisch-katholischer Theologe